Charles Mincy – giocatore statunitense di football americano
 Jerome Mincy – ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Laurin Mincy – cestista statunitense